Krasnogorski (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Krasnogorski (Mari El), Siedlung städtischen Typs in der Republik Mari El
 Krasnogorski (Tscheljabinsk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Tscheljabinsk

 Krasnogorski (Baschkortostan), Weiler in der Republik Baschkortostan
 Krasnogorski (Iwanowo), Dorf in der Oblast Iwanowo
 Krasnogorski (Jaroslawl), ländliche Siedlung in der Oblast Jaroslawl
 Krasnogorski (Kemerowo), ländliche Siedlung in der Oblast Kemerowo
 Krasnogorski (Krasnojarsk), ländliche Siedlung in der Region Krasnojarsk
 Krasnogorski (Nowosibirsk), ländliche Siedlung in der Oblast Nowosibirsk
 Krasnogorski (Orenburg), ländliche Siedlung in der Oblast Orenburg
 Krasnogorski (Wolgograd), Weiler in der Oblast Wolgograd

 eines Stadtrajons von Kamensk-Uralski in der Oblast Swerdlowsk

Siehe auch:
 Krasnogor, kasachische Entsprechung, Siedlung im Gebiet Aqmola (russisch Krasnogorski)
 Krasnogorsk (Begriffsklärung)
 Krasnogorskoje